Descanso puede hacer referencia a:

 El ocio.
 La relajación.
 El sueño.

Toponimia 

 El Descanso, estación ferroviaria en la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Descanso, localidad del estado de Santa Catarina (Brasil).
 Descanso, localidad del estado de California (Estados Unidos).
 Descanso Gardens, jardín botánico en California (Estados Unidos).

Cine 

 El descanso  (2002), película argentina dirigida por Rodrigo Moreno, Ulises Rosell y Andrés Tambornino.
 El descanso (The Holiday)  (2006), película estadounidense escrita, producida y dirigida por Nancy Meyers.

Música 
 Descanso dominical, álbum de estudio del grupo español de música pop Mecano.

Sucesos 
 Atentado del restaurante El Descanso, ocurrido en los alrededores de Madrid el 12 de abril de 1985

Enlaces externos